Herrarnas 5 000 meter i skridskor. Tävlingen hölls på Misurinasjön på naturis. Tävlingen började söndagen den 29 januari 1956 klockan 11.00 och avslutades klockan 15.00.

Fyrtiosex skridskoåkare från sjutton nationer deltog i tävlingen.

Medaljörer

Rekord 
Dessa rekord gällde inför tävlingen.

 (*) Rekordet noterades på höghöjdsbana (på mer än 1 000 meter över havet) och på naturis.

 (**) Rekordet blev noterat på naturis.

Först satte Helmut Kuhnert som åkte i första par nytt olympiskt rekord med 8:04,3. I det tredje paret förbättrade Wim de Graaff det olympiska rekordet till 8:00,2. Till slut satte Boris Sjilkov nytt olympiskt rekord med 7:48,7 och vann därmed guldmedalj.

Resultat

Källor 

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1956